Södra Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Södra Mörttjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (4,15 ha)
Södra Mörttjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,6 ha)

Se även
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn